"Living in the Background" () é o terceiro single do álbum Living in the Background, lançado por Baltimora em 1985. Foi lançado no final de 1985 na Europa e em 1986 lançado nos Estados Unidos, no qual em 26 de abril de 1986 conseguiu alcançar a posição #87 na Billboard Hot 100 e logo após saiu da parada. Não foi feito videoclipe para a música.

Faixas 
 7" Single

 Alemanha 12" Single

 E.U.A. 12" Club Mix (Single Promocional)

 Remix E.U.A. 1986

Posições nas paradas musicais 

Singles de 1985
Singles de Baltimora